Antonoff ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Antonoff (* 1984), US-amerikanischer Musiker
 Nicolas Antonoff (* 1981), französischer Eishockeyspieler
 Rachel Antonoff (* 1981), US-amerikanische Modedesignerin